Prévôtal :
Gendarmerie prévôtale
Tribunal prévôtal
Maison prévôtale de Lesges

Voir aussi
Prévôté